A Portabilidade numérica segue as regras definidas pela Entidade Administradora, que mantém a BDR (BDO unificada).

A adesão de novas operadoras ao ambiente de portabilidade é de responsabilidade da EA, concedendo acessos, treinamentos e suporte necessários.

O controle dos indicadores TAP, TEP e TIP, disponibilizando essas informações no PIP. Atuando junto à Anatel no relacionamento com as operadoras, garantindo a transparência e a correta utilização dos recursos de portabilidade.

A EA é responsável por manter a consistência de informações entre as operadoras, garantindo que todos os interessados fiquem cientes das portabilidades executadas.

Desde julho de 2008, a Entidade Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil é de responsabilidade da ABR Telecom.

Ligações externas 
 

Telecomunicações